Bercot peut désigner :

Patronyme 

  (1967-), écrivain américain ;
 Emmanuelle Bercot (1967-), réalisatrice, scénariste et actrice française ;
 Paul Berçot (1898-1970), peintre non figuratif français.

Divers 
 Studio Berçot, école parisienne de stylisme.
Patronyme anglais
Patronyme français